Дорни или Дорни-Лейк (), Гребной центр Итонского колледжа () и Итон-Дорни () — гребной канал в 40 километрах к западу от Лондона, поблизости от городов Виндзор и Итон, недалеко от реки Темза, на территории общины  в районе  в графстве Бакингемшир в Юго-Восточной Англии. Создан в преддверии Летних Олимпийских игр 2012 года.

Описание 
Водоём находится в частной собственности и управляется колледжем Итон, который потратил на его развитие 17 миллионов Фунтов стерлингов. Дополнительное финансирование в размере 500 тысяч фунтов были выделены организациями «», «»,  и  для строительства финишной башни. Проект был завершен в 2006 году, после 10 лет строительства. Несмотря на то, что в первую очередь гребной канал используется коллеждем, объект также сдаётся внаём для проведения соревнований и тренировок по академической гребле, а также плаванию на каноэ, на лодках типа Дракон и триатлону.

Водоём использовался в ходе Летних Олимпийских играх 2012 в качестве места проведения соревнований по академической гребле и гребли на каноэ (гребной слалом проводится в мероприятия пройдут в  в Хартфордшире), а также будут проведения соревнования по гребле Летних Паралимпийских игр 2012. Для обеспечения олимпиады была проведена реконструкция, чтобы включить 20 000 мест, большинство из которых являются временными. Строительство началось в октябре 2009 года с улучшения самого водоёма, в том числе новый сквозной канал для возвращения, новый мост и обновление подъездных дорог, финансируемое  (ODA). Во время Олимпийских игр на гребном канале Дорни работали около 3500 сотрудников, в том числе волонтёров. Временный мост связал гребной канал Дорни с , где были создана парковка и отправная точка для олимпийских зрителей.

Прошедшие и ожидаемые события 
Гребной канал Дорни принимал следующие международные мероприятия по гребле:
  2005 года (26 мая — 28 мая)
  2005 года (29 июля — 31 июля)
 Чемпионат мира по академической гребле 2006 года (20 августа — 27 августа)
  2011 года (3 августа — 7 августа)
 Летние Олимпийские игры 2012 (27 июля — 12 августа: гребля с 28 июля по 4 августа, гребля на каноэ)
 Летние Паралимпийские игры 2012 (29 августа — 9 сентября: гребля с 31 августа по 2 сентября)

Характеристики гребного канала 

Размеры водоёма следуют правилам для гребных каналов Международной федерации гребли для проведения Чемпионат мира по академической гребле,  или Олимпийских регат:
 Постоянный уровень воды
 длина 2200 метров для гонок по прямой
 8 гребных дорожек, каждая шириной 13,5 метров
 Минимальная глубина воды 3,5 метра
 Обратный канал, позволяющим лодкам перемещаться на старт, отделенный от основного канала островом

Домашние регаты 
На водоёме проводится ряд ежегодных регат, которые ранее проводились на реке Темза и были переведены на гребной канал. К ним относятся следующие:
 , июнь
 , май/июнь
 , май

Доступ для широкой публики 
Любой может посещать гребной канал Дорни круглогодично, за исключением нескольких дней. Двухкилометровые прямые дорожки вдоль водоёма по обе стороны, делают его популярным местом для бегунов, роллеров, и даже лыжников, практикующих с роликовые лыжи.

См. также

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

Бассейн Темзы
Гребные каналы Великобритании
Спортивные сооружения Англии
Гребля на Темзе
Бакингемшир
Спортивные сооружения летних Олимпийских игр 2012